Pětidomí je název vícera míst:
 Pětidomí (Kařez), vilová čtvrť u obce Kařez
 Pětidomí (České Budějovice), čtvrť v Českých Budějovicích
 Pětidomí (České Velenice), ulice v Českých Velenicích
 Pětidomí (Ústí nad Labem), ulice v Ústí nad Labem
 Pětidomí (Praha), ulice v Praze